Siciliani är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Griselda Siciliani
 Luigi Siciliani
 Pietro Siciliani

Italienska efternamn